

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Enzo Cormann (1953- ), est un écrivain français ;
 Mathias Cormann, (1970- ), politicien australien né belge et secrétaire général de l'OCDE depuis 2021 ;

Voir aussi
 
 
 
Homonymie
Homonymie de patronyme